«Известия физической культуры» — советский журнал по проблемам физической культуры и спорта.

История журнала 
Основан в 1924 году в Москве. Являлся печатным органом Высшего совета физической культуры. Имел подзаголовок «Двухнедельный иллюстрированный журнал».

За четыре года издания был опубликован 81 выпуск журнала в которых содержалось около 800 статей и заметок в основном отражающих хронику спортивной и физкультурной жизни в СССР.

У журнала имелись приложения:

 Пролетарский спорт. — М., 1925.
 Теория и практика физкультуры. — М., 1925.

С 1928 года вместо него и газеты «Красный спорт» выходит журнал «Физкультура и спорт».

Ссылки 
 Сканы большинства номеров журнала на сайте Российской Национальной электронной библиотеки.

Примечания 

Печатные издания, закрытые в 1928 году
Спортивные журналы СССР
Журналы, издаваемые два раза в месяц